Villa Park (Californië), een plaats in Californië 
Villa Park (Illinois), een plaats in Illinois  
Villa Park (stadion), een stadion in Birmingham